Bagahi (Bara)
 Bagahi (Parsa)
 Bagahi (Rautahat)